Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Jill Hetherington e Kathy Rinaldi che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Nathalie Tauziat 6–4, 3–6, 6–2.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Nathalie Tauziat (finale)
 Jennifer Capriati /  Zina Garrison (quarti di finale)

 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi (campionesse)
 Rosalyn Fairbank /  Lise Gregory (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1991